Guido da Baisio (XIII – XIV secolo) – giurista italiano
 Guido da Baisio I (1285 ca. – 1349) – vescovo cattolico italiano, nipote del precedente
 Guido da Baisio II (XIV secolo) – vescovo cattolico italiano, parente dei precedenti